A oitava temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 03 de abril de 2018 e terminou em 25 de dezembro de 2018. Nesta temporada o programa foi exibido às terças, meia noite, com duração de 60 minutos de duração. Esta temporada é composta por 39 episódios.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura